P23 peut faire référence à :
 LÉ Aisling (P23), un patrouilleur de la Marine irlandaise ;
 Pneumopathie congénitale, d'après la classification internationale des maladies ;
 Papyrus 23, un papyrus du Nouveau Testament.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres